Taylor hace referencia a varios artículos:

Nombre 
 Taylor Cole, actriz;
 Taylor Lautner,  actor, modelo y luchador de artes marciales estadounidense;
 Taylor Rain, estrella porno estadounidense;
 Taylor Swift, cantante y compositora estadounidense;
 Taylor Rotunda, "Bo Dallas", luchador profesional estadounidense;

Apellido 
 Brook Taylor, matemático británico.
 Elizabeth Taylor Actriz británica-estadounidense de cine, teatro y televisión. 
 Eva Germaine Rimington Taylor, geógrafa e historiadora británica.
 Frederick Winslow Taylor, ingeniero mecánico y economista estadounidense.
 James Taylor, cantautor y guitarrista.
 Ricardo Taylor, futbolista hondureño.
 Mike Taylor, baloncestista
 Samuel Taylor Coleridge, poeta, crítico y filósofo británico.
 Zachary Taylor, duodécimo Presidente de los Estados Unidos.

Autores de nombres científicos 
 P.A.Bean - Patricia Anne Bean 1930-
 A.R.A.Taylor - A.R.A. Taylor 1921-
 A.Taylor - Adam Taylor fl. 1769
 A.S.Taylor - Alberto S. Taylor fl. 1976
 B.Taylor - B. Taylor fl. 1979
 C.E.S.Taylor - C.E.S. Taylor fl. 1983
 C.M.Taylor - Charlotte M. Taylor 1955-
 D.L.Taylor - D.L. Taylor
 D.C.Taylor - David Clinton Taylor 1965-
 David W.Taylor - David Winship Taylor fl. 1999
 D.W.Taylor - Dean W. Taylor fl. 1992
 Ed.L.Taylor - Edith L. Taylor fl. 2002
 E.L.Taylor - Elizabeth L. Taylor fl. 1993
 F.E.Taylor - F.E. Taylor fl. 1922
 F.J.R.Taylor - F.J.R. Taylor
 F.W.Taylor - F.W. Taylor fl. 1925
 F.Taylor - Frederick Beatson Taylor 1851-1931
 G.M.Taylor - G.Marie Taylor 1930-1999
 G.Taylor - George Taylor 1904-1993
 G.C.Taylor - George Crosbie Taylor 1901-1962
 H.Taylor - Herbert Taylor fl. 1957
 J.B.Taylor - J.B. Taylor fl. 1977
 J.Taylor - Jane Taylor 1924-
 J.M.Taylor - Joan M. Taylor 1929-
 Joanne E.Taylor - Joanne Elizabeth Taylor fl. 1996
 J.E.Taylor - John Ellor Taylor 1837-1895
 J.J.Taylor - John J. Taylor fl. 1970
 J.W.Taylor - John W. Taylor fl. 2002
 Jos.Taylor - Joseph Taylor c.1762-1844
 M.W.Taylor - M.W. Taylor fl. 1927
 M.Taylor - Mary Ruth Fussel Jackson Taylor 1908-
 M.S.Taylor - Mary S. Taylor 1885-
 N.P.Taylor - Nigel Paul Taylor 1956-
 N.Taylor - Norman Taylor 1883-1967
 P.A.Taylor - Patricia A. Taylor fl. 1985
 P.Taylor - Peter Geoffrey Taylor 1926-
 R.John Taylor - R.John Taylor 1930-
 R.L.Taylor - Raymond Leech Taylor 1901-
 R.Taylor - Richard Taylor 1781-1858
 R.H.Taylor - Robert Hibbert Taylor
 Rob.J.Taylor - Robert J. Taylor fl. 1991
 R.M.Taylor - Robin Marie Taylor 1973-
 R.J.Taylor - Ronald J. Taylor 1932-
 Roy L.Taylor - Roy Lewis Taylor 1932-
 S.Taylor - S.M. Taylor fl. 1996
 T.Taylor - Thomas Taylor 1820-1910
 Taylor - Thomas Taylor 1775-1848.
 T.M.C.Taylor - Thomas Mayne Cunninghame Taylor 1904-1983.
 T.N.Taylor - Thomas N. Taylor fl. 1969
 W.C.Taylor - W.Carl Taylor 1946-
 W.R.Taylor - William Randolph Taylor 1895-1990.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
 Charles Taylor
 Roger Taylor
 Tiffany Taylor

Lugares en Estados Unidos 
 Taylor (Alabama)
 Taylor (Arizona)
 Taylor (Misisipi)
 Taylor (Nueva York)
 Taylor (Pensilvania)
 Taylor (Wyoming)

Matemática 
 Serie de Taylor
 Teorema de Taylor

Empresas
 Taylor Guitars, fabricante de instrumentos musicales.
 Taylor of Old Bond Street, barbería y empresa de Londres que fabrica productos de higiene personal para caballeros.

Música 
 Taylor (Jack Johnson), canción del músico estadounidense Jack Johnson incluida en su álbum On and On.